Пиньель-де-Арриба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель.  Занимает площадь 23,12 км². Население — 130 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида